Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 1996 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на ковровых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках мировой серии.

В 1996 году турнир прошёл с 18 по 24 марта. Соревнование завершало серию зальных турниров в регионе, расположенную после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Евгений Кафельников
 в парном разряде —  Мартин Дамм и  Андерс Яррид

Общая информация 
Вторый розыгрыш петербургского турнира вновь собрал не самый слабый состав: список сеянных одиночного чемпионата возглавил Евгений Кафельников (№ 7 в мире на тот момент), а парного — его же альянс с Андреем Ольховским (россияне на момент старта приза были 8-й и 14-й ракетками мира).

Титул в одиночном разряде, впрочем, достался не Кафельникову, а шведу Магнусу Густафссону, посеянному седьмым: на пути к финалу он не уступил ни сета, а в финале в двух партиях справился как раз с Евгением. Сильнейшим несеянным участником соревнования стал Ларс Бургсмюллер, добравшийся до полуфинала; при этом немец начал свой путь на петербургских кортах с отборочного соревнования, где уступил в финальной стадии и лишь в последний момент был затем допущен в основную сетку, когда стало понятно, что не все из анонсированных участников сетки смогут выйти на корт. В сравнении с предыдущим годом турнир стал куда более международным по составу: уже во втором раунде Кафельников остался единственным представителем страны-организатора.

В парном разряде Евгений и Андрей не позволили себе осечек, за шесть сетов преодолев путь от старта на турнире до титула. В финале россияне переиграли ещё одну команду соотечественников: четвёртых сеянных шведов Никласа Культи и Петера Нюборга. Прошлогодние чемпионы — Мартин Дамм и Андерс Яррид — не защищала свой прошлогодний титул, но Андерс принимал участие в турнире (в паре с ещё одним соотечественником Яном Апеллом) и проиграл уже на старте. Сильнейшая несеянная команда сетки: Дэвид Адамс и Хендрик Ян Давидс — добрались до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Магнус Густафссон обыграл  Евгения Кафельникова со счётом 6-2, 7-6(4).
 Густафссон выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кафельников уступает 2-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Евгений Кафельников
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=7
| RD1-team02= Магнус Густафссон
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3= 
}}

 Парный турнир 
  Евгений Кафельников /  Андрей Ольховский''' обыграли  Никласа Культи /  Петера Нюборга со счётом 6-3, 6-4.
 Кафельников выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ольховский выигрывает 1-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 1996

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Март 1996 года
1996
1996 год в Санкт-Петербурге